Рамо́н Марса́ль Рибо́ (; 12 декабря 1934, Мадрид — 22 января 2007, там же) — испанский футболист, полузащитник. Наиболее известен как игрок испанского клуба «Реал Мадрид», за который провёл три сезона с 1955 по 1958 год и забил 28 голов в 59 официальных играх. Три раза выигрывал чемпионат Испании и трижды добивался триумфа в Кубке европейских чемпионов.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Абаран»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Реал Мурсия»